Peucer ist der Familienname folgender Personen:
 Caspar Peucer (1525–1602), deutscher Kirchenreformer, Mathematiker, Astronom, Mediziner, Diplomat und Schriftsteller 
 Heinrich Karl Friedrich Peucer (1779–1849), deutscher Jurist, Philologe, Diplomat, Autor und Übersetzer 
 Tobias Peucer (vor 1660–nach 1696), deutscher Mediziner, Verfasser der ersten Dissertation zur Presse

Siehe auch:
 Peucker
 Peuker
 Beuker